Matcher vid King Fahd Cup 1995.

Grupp A

Saudiarabien mot Mexiko

Saudiarabien mot Danmark

Mexiko mot Danmark

Grupp B

Japan mot Nigeria

Japan mot Argentina

Nigeria mot Argentina

Slutspel

Match om tredjepris

Final

Källor

Fotnoter 

King Fahd Cup 1995